Legnotus är ett släkte av insekter. Legnotus ingår i familjen tornbenskinnbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Skinnbaggar
Tornbenskinnbaggar
Legnotus